Живой труп:

 «Живой труп» — пьеса Льва Толстого, написанная в 1900 году.
 «Живой труп» — российский немой фильм 1911 года.
 «Живой труп» — фильм 1916 года.
 «Живой труп» — российский фильм 1918 года.
 «Живой труп» — советско-германский фильм, снятый режиссёром  Фёдором Оцепом в 1928 году.
 «Живой труп» — советский фильм 1952 года.
 «Живой труп» — советский фильм 1968 года.
 «Живой труп» — советский фильм-спектакль 1987 года.